General Lavalle (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
General Lavalle (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires